Марелье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марелье, Карл Йохан (род. 1939) — американский физик-теоретик, инженер и изобретатель, гражданин США, проживает около Сиэтла.
 Марелье, Луи Адриен (1748—1810) — шведский художник и дизайнер интерьера.